Valdonika ima više značenja:
 Valdonika (La Specija)
 Valdonika (Peruđa)